Kasteelberg Spreeuwenstein, een voormalige burcht in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Spreeuwenstein (plaats), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland